

Culture 
 Dans la mythologie grecque, Ganymède est l'amant de Zeus et l'échanson des dieux.
 Ganymed, lied de Franz Schubert.
 Ganymède est un général égyptien défait par Jules César. 
 En bande dessinée, 
 Ganymède est une super-héroïne créée par Marvel Comics.
 Ganymède est un personnage de la bande dessinée Magenta

Sciences et techniques 
 En astronomie :
 Ganymède est un satellite naturel de la planète Jupiter ;
 1036 Ganymède est un astéroïde.
 En informatique, Ganymede est le nom code de la version 3.4 de l'Environnement de développement intégré Eclipse.

 En biologie :
 Passova ganymedes

Personnalités 
 Ganymède, eunuque de la cour de Cléopâtre VII.